Niemcy:
 Höfer – dzielnica gminy Eschede w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle

Osoby:
 Regina Höfer – niemiecka lekkoatletka

Zobacz też:
 Hoefer
 Hofer